A 2022-es European Masters (hivatalosan a 2022 BetVictor European Masters) egy profi snookertorna volt, amelyet 2022. augusztus 16. és 21. között rendeztek a németországi Fürthben. Ez volt a 2022–2023-as szezon második pontszerző eseménye, és az első a European Series három versenye közül. A 24. alkalommal megrendezett European Mastersen Kyren Wilson 9–3-ra legyőzte Barry Hawkinst a döntőben, ezzel megszerezte pályafutása ötödik pontszerző győzelmét. A legnagyobb break díján Zhang Anda és Hossein Vafaei osztozott, mindketten maximális breaket löktek a selejtezőben.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény a második a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. július 15. és 17., valamint 22. és 24. között zajlott a leicesteri Morningside Arenaban. Minden mérkőzés 5 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Százas breakek

Versenyszakasz
A tornán összesen 49 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 32 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

2022 a snookerben